Фенакоспе́рмум () — монотипный род деревьев семейства Стрелициевые (Strelitziaceae), включает один вид — Фенакоспермум гайа́нский ().

Тропическое растение высотой до 10 метров. Листья крупные, схожие с банановыми. Соцветие состоит из лодкоподобных красных прицветников, расположенных поочерёдно. Цветки большие, находятся внутри прицветников. Плоды капсуловидной формы, длиной до 10 см, с многократными рядами тёмных семян.

Листья фенакоспермума гайанского используются для изготовления кровли крыш.

Растение распространено во Французской Гвиане, Гайане, Венесуэле, Суринаме, Боливии, Колумбии, Эквадоре и Перу.

Примечания

Ссылки 
 Продажа семян растений 

Стрелициевые
Флора Южной Америки
Монотипные роды растений